Арцвашен () — вірменські села:

 Арцвашен — у марзі (області) Ґегаркунік, Республіка Вірменія, що знаходиться під фактичним контролем Азербайджану та включений то складу Кедабекського району.
 Арцвашен — у Кашатазькому районі Нагірно-Карабаської Республіки, в якому проживає частина тимчасово переміщених осіб з села Арцвашен.